Смоленск-Южный — бывший аэропорт города Смоленска.

Аэропорт выведен из эксплуатации в начале 2000-х годов, по состоянию на 2012 год используется как спортивный аэродром для полётов спортивной авиации (свидетельство о регистрации государственного аэродрома № 183 от 2010 г.) и посадочная площадка при проведении авиационных работ (посадочная площадка с наименованием «Смоленск (Тихвинка)» зарегистрирована в МТУ ВТ ЦР 07.11.2011 г. в существующих границах аэродрома «Смоленск (Южный)»).

Аэродром передан в бессрочное пользование Смоленскому региональному отделению ДОСААФ России. Оператором аэродрома является Смоленский аэроклуб «Полёт». На аэродроме базируется также ЗАО «Смоленскаэротранс».

Вблизи города имеется ещё один аэродром (военный) «Смоленск-Северный»; возможно, на его основе в перспективе будет создан новый аэропорт Смоленска.

История 
Аэродром ранее был способен принимать самолёты Як-40, Ан-24 и все более лёгкие (максимальная масса воздушного судна 24 т), а также вертолёты любых типов.

Смоленским объединённым авиаотрядом (287 Лётный отряд УГАЦиА) эксплуатировались:

самолёты Л-410, (Л-410МУ с бортовыми номерами 67200,67201,67202,67203,67204,67205,67206 (потерпел аварию 03.08.1979 года в аэропорту Ржевка) 67207,67208 Л-410УВП с бортовыми номерами 67106,67107,67108,67109,67133,67495,67496 Л-410УВП-Э с бортовыми номерами 67611,67612,67619,67620,67639,67641,67657) на которых в 1970—1980-х годах выполнялись регулярные авиарейсы в ряд городов СССР: Брянск, Воронеж, Днепропетровск, Новгород, Москва, Великие Луки, Пенза, Тула, Саратов, Ленинград, Гомель, Черкассы, Мариуполь, Киев, Липецк, Минск.

В 2008 году властями смоленского региона высказывались предположения о восстановлении работы аэропорта и проведении его модернизации.

Источники

Ссылки 

Аэропорты Смоленской области
Транспорт Смоленска
Аэродромы ДОСААФ России